Cette page dresse la liste des walis actuels des 58 wilayas et des 23 wilayas déléguées algériennes.

Liste des walis et walis délégués actuels

Walis

Walis délégués

Annexes

Articles connexes 
Liste des wilayas d'Algérie
Liste des wilayas déléguées d'Algérie

Références

Liens externes 

Liste de personnalités politiques
walis